Die Communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde am 23. Juli 2012 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bar-le-Duc.

Mitgliedsgemeinden

Historische Entwicklung 
Am 1. Januar 2015 wurde die fusionierte Gemeinde Loisey-Culey aufgelöst, es verbleiben die beiden nun wieder selbständigen Gemeinden Loisey und Culey.

Einzelnachweise 

BarleDuc Sud Meuse
Département Meuse
Gegründet 2012